Paap (film) (2004), een Bollywoodfilm geregisseerd door Pooja Bhatt 
Paap (scheldwoord), een verouderde benaming voor een katholiek persoon

En tevens naar:
Simon Paap (1789-1828), een Nederlandse dwerg
Willem Paap (1856-1923), een Nederlandse advocaat en schrijver
Wouter Paap (1908-1981), een Nederlandse muziekjournalist en componist